Voyage of the Acolyte – debiutancki solowy album Steve'a Hacketta, wydany w 1975 roku. W 2005 r. ukazała się zremasterowana wersja z dodatkowymi utworami.

Spis utworów 

Dodatkowe utwory reedycji 2005 r.

Albumy Steve’a Hacketta
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Charisma Records